Лантёй () — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос
 Лантёй () — коммуна во Франции, в департаменте Коррез